Кубок России — является кубковым турниром среди женских команд по баскетболу. Система розыгрыша Кубка состоит из двух этапов : Предварительного и Финального. В Кубке России участвуют команды выступающие в чемпионате баскетбольной Суперлиги «I дивизиона» и «II дивизиона», а также команд Премьер-лиги — в обязательном порядке. С сезона 2014/15 обязательным условием участия в Кубке, является наличие российского паспорта у игрока.

Победители

Клубы победители

Игроки финалисты

См. также 
Кубок России по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Тэг на сайте www.sports.ru
 Российская федерация баскетбола

Кубок России по баскетболу среди женщин